Кордин (Cordin) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1948) — австрийский горнолыжник, чемпион Австрии по скоростному спуску (1969, 1971).
  (род. 1996) — итальянский хоккеист, обладатель Кубка Италии в составе клуба «Вальпелличе» (2016).

Другое 
  — группа мегалитических храмов на острове Мальта в Средиземном море.

См. также